Trauma je svaka ozljeda koja može izazvati dugotrajni invaliditet ili smrt. Mnogo je uzroka velikih trauma, tupih i prodornih, uključujući padove, sudare motornih vozila, ubodne rane i rane od vatrenog oružja. Ovisno o težini ozljede, brzina upravljanja i prijevoza do odgovarajuće medicinske ustanove (koja se zove traumatični centar) može biti potrebna kako bi se spriječio gubitak života ili udova. Početna procjena je kritična i uključuje fizičku procjenu, a također može uključivati upotrebu alata za obradu slike kako bi se tačno odredile vrste ozljeda i formulirao tijek liječenja.

2002. godine nenamjerne i namjerne ozljede bile su peti i sedmi vodeći uzrok smrti u svijetu, čineći 6,23% i 2,84% svih smrti. Za potrebe istraživanja definicija se često temelji na ocjeni ozbiljnosti ozljede veće od 15 (ISS).

Uzroci 
Ozljede mogu biti uzrokovane bilo kojom kombinacijom vanjskih sila koje djeluju fizički na tijelo. Vodeći uzroci traumatične smrti su tupa trauma, sudari na motornim vozilima i padovi, praćeni prodorom traume poput ubodnih rana ili udaranih predmeta. Podvrsta tupih trauma obojica su broj jedan i dva uzroka traumatske smrti.

U statističke svrhe, ozljede su klasificirane ili kao namjerne, kao samoubojstvo, ili nenamjerne, poput sudara u motornim vozilima. Namjerna ozljeda je čest uzrok trauma. Penetracijska trauma nastaje kada strano tijelo poput metka ili noža uđe u tkivo tijela, stvarajući otvorenu ranu. U Sjedinjenim Državama većina smrti prouzročena prodornom traumom dogodi se u urbanim područjima, a 80% tih slučajeva uzrokovano je vatrenim oružjem. Ozljeda eksplozije složen je uzrok traume jer obično uključuje i tupu i prodornu traumu, a također može biti popraćena ozljedom opeklina. Trauma također može biti povezana s određenom aktivnošću, poput ozljede na radu ili športa.

Povijest 
Za ljudske ostatke otkrivene na mjestu Nataruk u Turkani, Kenija, tvrdi se da pokazuju veliku traumu – i tupu i prodornu – uzrokovanu nasilnom traumom glave, vrata, rebara, koljena i ruku, što su interpretirali neki istraživači kao utvrđivanje postojanja ratnih sukoba između dvije grupe lovaca-sakupljača prije 10 000 godina. Dokazi o traumatizacijskim napadima u Nataruku, međutim, dovedeni su u pitanje, a tumačenje da to mjesto predstavlja rani primjer ratovanja dovedeno je u pitanje.

Epidemiologija 
Trauma je šesti vodeći uzrok smrti u svijetu, što rezultira s pet milijuna ili 10% svih slučajeva smrti godišnje. To je peti vodeći uzrok značajne invalidnosti. Otprilike polovica smrti od traume u osoba je starih između 15 i 45 godina, a trauma je vodeći uzrok smrti u ovoj dobnoj skupini. Ozljeda pogađa više muškaraca; 68% ozljeda događa se kod muškaraca, a smrt od traume dvostruko je češća kod muškaraca nego kod žena, a vjeruje se da je to zato što su muškarci mnogo spremniji sudjelovati u aktivnostima preuzimanja rizika. Tinejdžeri i mladi odrasli imaju veću vjerojatnost hospitalizacije zbog ozljeda nego druge dobne skupine.

Postoje razne klasifikacijske ljestvice za upotrebu s traumama za utvrđivanje težine ozljeda koje se koriste za određivanje korištenih resursa i za statističko prikupljanje.

Istraživanje 

Većina istraživanja o traumi događa se tijekom ratnih i vojnih sukoba, jer će milicije povećati potrošnju na traume kako bi spriječile smrtne slučajeve povezane s borbom. Neka se istraživanja provode na pacijentima koji su primljeni u jedinicu intenzivne njege ili u traumatični centar i koji su dobili dijagnozu traume koja je uzrokovala negativne promjene u njihovoj zdravstvenoj kvaliteti, što bi moglo stvoriti anksioznost i simptome depresije. Istražuju se i novi sačuvani krvni proizvodi za upotrebu u predbolničkoj skrbi; neprimjereno je pravovremeno koristiti trenutno dostupne krvne pripravke u udaljenim, ruralnim sredinama ili u ratnim kinima.

Izvori

Bibliografija 
 Jeff Garner; Greaves, Ian; Ryan, James R.; Porter, Keith R. (2009). Trauma Care Manual. London, Engleska: Hodder Arnold. ISBN 978-0340928264.
 Feliciano, David V.; Mattox, Kenneth L.; Moore, Ernest J (2012). Trauma, Seventh Edition (Trauma (Moore)). ISBN 978-0071663519.
 Andrew B., Peitzman; Michael, MD Sabom; Donald M., MD Yearly; Timothy C., MD Fabian (2002). The trauma manual. ISBN 978-0781726412.

Traumatologija